Where the Heart is ist der englische Titel der Filme:

 Die Zeit der bunten Vögel, (1990)
 Wo dein Herz schlägt, (2000)